Loomis steht für:

 Loomis Auto Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Loomis AB, schwedisches Werttransportunternehmen

Loomis ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Loomis (* 1992), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer
 Alfred Lee Loomis (1887–1975), US-amerikanischer Anwalt und Erfinder
 Alfred Lee Loomis junior (1913–1994), US-amerikanischer Segler
 Andrew Loomis (1892–1959), US-amerikanischer Illustrator und Kunstlehrer
 Andrew W. Loomis (1797–1873), US-amerikanischer Politiker
 Arphaxed Loomis (1798–1885), US-amerikanischer Politiker
 Ben Loomis (* 1998), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer

 Dwight Loomis (1821–1903), US-amerikanischer Politiker
 Elias Loomis (1811–1889), US-amerikanischer Mathematiker, Meteorologe und Astronom
 Elisha Scott Loomis (1852–1940), US-amerikanischer Mathematiker
Erik Loomis (* 1974), US-amerikanischer Historiker

 Frank Loomis (1896–1971), US-amerikanischer Leichtathlet
 Frederic Brewster Loomis (1873–1937), US-amerikanischer Paläontologe
 Harold Frederick Loomis (1896–1976), US-amerikanischer Zoologe
 Harvey Worthington Loomis (1865–1930), US-amerikanischer Komponist
 Jeff Loomis (* 1971), US-amerikanischer Gitarrist, Lead-Gitarrist der Band Nevermore
 Lynn Loomis (1915–1994), US-amerikanischer Mathematiker
 Nancy Loomis, Pseudonym von Nancy Kyes (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin
 Rod Loomis (* 1942), US-amerikanischer Schauspieler

Loomis ist der Name folgender Orte:
 Loomis (Saskatchewan), Kanada

USA:
 Loomis (Kalifornien)
 Loomis (Michigan)
 Loomis (Nebraska)
 Loomis (New York)
 Loomis (Ohio)
 Loomis (South Dakota), Davison County
 Loomis (Washington)
 Loomis (Wisconsin), Marinette County